Шур Рёте (; ) — норвежский лыжник, трёхкратный чемпион мира, победитель этапов Кубка мира. Специализируется в дистанционных гонках.

За свою карьеру принимал участие в семи чемпионатах мира (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023).

Карьера 
В Кубке мира Рёте дебютировал 14 марта 2009 года, в марте 2010 года одержал свою первую победу на этапе Кубка мира, в эстафете.

В 2011 году принял участие в домашнем чемпионате мира в Хольменколлене, где его лучший результат (4-е место) был в марафоне на 50 км.

В 2013 году на чемпионате мира в итальянском Валь-ди-Фьемме Шур Рете впервые стал чемпионом мира в эстафете и завоевал индивидуальную бронзовую медаль в скиатлоне.

В 2014 году несмотря на удачное начало сезона и 5-е место в многодневке Тур де Ски, на Олимпиаде 2014 в Сочи Шур Рете принял участие только в скиатлоне, где занял 20-е место.

Следующим сезоном, в котором Рёте проявил себя, как член основного состава сборной Норвегии, стал сезон 2018/2019 года. На чемпионате мира в австрийском Зефельде Шур Рёте стал чемпионом мира в скиатлоне и эстафетной гонке, в конце года занял 3-е место в общем зачёте Кубка мира.

Использует лыжи производства фирмы Salomon, ботинки и крепления Salomon.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Примечания 

Лыжники Норвегии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам